Newington peut faire référence à :

Newington, ville-banlieue de l'agglomération de Sydney en Nouvelle-Galles du Sud

Newington, ville du comté de Hartford au Connecticut ;
 Newington, ville située en Géorgie ;
 Newington, localité du comté de Rockingham dans le New Hampshire.

Newington, un quartier de Londres en Angleterre.
 Stoke Newington, un quartier de Londres
 Newington Green, un espace vert de Londres
 Newington, un village dans le Kent dans le district de Folkestone and Hythe
 Newington, un village dans le Kent dans le district de Swale
 Newington, un domaine dans la ville de Ramsgate
 Newington, localité dans le Shropshire
 Newington, est un village du Oxfordshire  
 Newington, localité dans le Nottinghamshire
 Newington Bagpath, est un hameau du Gloucestershire 
 North Newington, est un village du Oxfordshire 
 South Newington, est un village du Oxfordshire 
 Newington, un district de Kingston-upon-Hull.

Homonymie de toponyme